Roetzel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Roetzel (* 1966), deutscher Autor 
 Christian Roetzel (1776–1867), deutscher Orgelbauer
 Marianne Roetzel (* 1941), Bildhauerin